Ski (Noorwegen), een voormalige gemeente
 Ski (voortbeweging), een lange lat om over sneeuw of andere oppervlaktes te kunnen voortbewegen
 Skiën, zich voortbewegen over sneeuw of een kunstskibaan